Alaçam (district), een Turks district in de provincie Samsun
 Alaçam (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Alaçam